Le mot lucens est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) du participe présent d'un verbe latin signifiant « luire » ou « briller » ; il signifie donc « luisant, lumineux » ou « brillant ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, le mot lucens est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Culture et société 
 La centrale nucléaire de Lucens est une ancienne installation nucléaire expérimentale située sur la commune de Lucens (canton de Vaud, Suisse), arrêtée à la suite d'un accident nucléaire en 1969.
 Le château de Lucens est une maison forte médiévale proche du village de Lucens (canton de Vaud, Suisse).

Toponyme 

 Lucens, une commune du district de la Broye-Vully (canton de Vaud) ;
 Forel-sur-Lucens, une ancienne commune du canton de Vaud, aujourd'hui fusionnée avec Lucens ;
 Oulens-sur-Lucens, une ancienne commune du canton de Vaud, aujourd'hui fusionnée avec Lucens.

Notes et références 

Épithète spécifique